Agnes von Staufen ist der Name folgender Personen:

* Agnes von Staufen (Habsburg) (etwa 1165/1170–vor 1232), Gräfin von Habsburg, Gattin von Rudolf II. (Habsburg)
 Agnes von Staufen († 1184), jüngste Tochter von Kaiser Friedrich I. Barbarossa und Beatrix von Burgund, verlobt mit dem späteren König  Emmerich von Ungarn, als Kind gestorben, in der Kaisergruft des Speyerer Doms bestattet 
 Agnes von Staufen (Pfalzgräfin) (~1176–1204), Pfalzgräfin bei Rhein, Titelrolle in Gaspare Spontinis Oper Agnes von Hohenstaufen